Борис Васильевич Бызов () — русский , автор технологии получения синтетического каучука из нефтяного сырья.

Биография 
Родился в Царском Селе года.

Окончил Реформатское училище, в 1903 году — Петербургский университет. 

Некоторое время руководил лабораторией на заводе «Треугольник», где разработал способ получения синтетического каучука (бутадиена) гидролизом нефтяного сырья (1913). Лауреат премии Бутлерова (1911). Во время Первой мировой войны участвовал в работах по созданию противогазов.

С 1918 года — профессор аналитической химии 2-го Петроградского политехнического института, профессор физической химии Педагогического института, с 1923 года — заведующий кафедрой технологии каучука и резины в Ленинградском технологическом институте. В 1927—1934 годах принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» под редакцией Л. К. Мартенса, автор статей по тематике «синтез каучука».

По странному стечению обстоятельств, вскоре после выхода первых советских заводов синтетического каучука на промышленный режим работы, в 1934 году скоропостижно скончались оба автора технологий получения этого продукта: 5 мая умер Сергей Лебедев, а через полтора месяца, 27 июня 1934 года — Борис Васильевич Бызов.

Память 
 в 1961 году в память о Б. В. Бызове была названа одна из улиц города Нижнекамска;
 в 1978 году на здании кафедры технологии резины Ленинградского технологического института была открыта мемориальная доска Б. В. Бызову.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Реформатского училища (Санкт-Петербург)
Преподаватели Санкт-Петербургского технологического института
Лауреаты премии имени А. М. Бутлерова Русского физико-химического общества
Похороненные на Смоленском православном кладбище